Первенство ФНЛ 2017/2018 — 26-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России.

Клубы-участники

Изменения 
По итогам Первенства ПФЛ 2016/2017 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Динамо» (Санкт-Петербург) — победитель зоны «Запад», вернулся в ФНЛ спустя 2 сезона.
 «Авангард» (Курск) — победитель зоны «Центр», вернулся в ФНЛ спустя 6 сезонов.
 «Ротор-Волгоград» — победитель зоны «Юг», вернулся в ФНЛ спустя 3 сезона.
 «Олимпиец» (Нижний Новгород) — победитель зоны «Урал-Приволжье». Вышел в ФНЛ впервые в своей истории.

По итогам чемпионата России 2016/2017 в ФНЛ выбыли следующие клубы:
 «Крылья Советов» (Самара), занявший 15 место, выбыл в ФНЛ спустя два сезона;
 «Томь» (Томск), занявший 16 место, выбыл в ФНЛ спустя 1 сезон;
 «Оренбург», занявший 13 место и уступивший в стыковых матчах команде «СКА-Хабаровск», вернулся в ФНЛ сезон спустя.

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Профессиональную футбольную лигу выбыли следующие клубы:
 «Мордовия» (Саранск), занявший 17-е место, второй сезон подряд понизился в классе;
 «Сокол» (Саратов), занявший 18-е место, выбыл в ПФЛ спустя три сезона;
 «Спартак-Нальчик» (Нальчик), занявший 19-е место, выбыл в ПФЛ спустя один сезон;
 «Нефтехимик» (Нижнекамск), занявший 20-е место, вылетел из ФНЛ сезон спустя;

По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Динамо» (Москва), занявший 1 место, вернувшийся в элиту сезон спустя;
 «Тосно», занявший 2 место и вышедший в элитный дивизион впервые в своей истории.
 «СКА-Хабаровск», занявший 4 место и победивший в стыковых матчах ФК «Оренбург». В элитный дивизион вышел впервые в своей истории.

«Луч-Энергия» (Владивосток) — занял 16-е место в зоне вылета, однако сохранил место в лиге из-за отказа от выступлений занявшего 1-е место в зоне «Восток» ФК «Чита».

География соревнований 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе во втором дивизионе, обозначены зелёной стрелкой ().Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().Команды, которые остались в первенстве ФНЛ благодаря отказам от участия других клубов ().

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Результаты матчей 

 •  •

Стыковые матчи ФНЛ — РФПЛ 
Подробнее см. Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 2017/18

Статистика первенства

Лучшие бомбардиры 

Источник: championat.com

Самые посещаемые матчи

Рекорды сезона 

 Самый быстрый гол в сезоне: Александр Горбатюк («Тамбов») на 2-ой минуте в ворота «Кубани» (19 августа 2017), Фёдор Дворников («Химки») на 2-ой минуте в ворота «Тюмени» (2 сентября 2017)
 Самая крупная победа хозяев (+6): «Балтика» — «Спартак-2» — 6:0 (12 ноября 2017)
 Самая крупная победа гостей (+5): «Балтика» — «Енисей» — 0:5 (9 августа 2017)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (7): «Оренбург» — «Химки» — 5:2 (10 сентября 2017), «Оренбург» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:3 (21 апреля 2018)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): «Балтика» — «Спартак-2» — 6:0 (12 ноября 2017)
 Наибольшее количество побед подряд (7): «Оренбург»
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (16): «Енисей»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (9): «Авангард»
 Наибольшее количество поражений подряд (4): «Факел», «Олимпиец»
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (4): «Факел»
 Наибольшая посещаемость матча (42 100): «Олимпиец» — «Луч-Энергия» — 1:0 (6 мая 2018)

Награды

Ежемесячные награды

Итоги сезона 
Лауреатами сезона стали:
 Лучший вратарь — Евгений Конюхов («Крылья Советов»);
 Лучший защитник — Адесойе Ойеволе («Оренбург»);
 Лучший полузащитник — Андрей Мурнин («Тамбов»);
 Лучший нападающий — Сергей Корниленко («Крылья Советов»);
 Лучший молодой игрок — Александр Соболев («Томь» / «Крылья Советов»);
 Открытие сезона — Александр Соболев («Томь» / «Крылья Советов»);
 Лучший тренер — Владимир Федотов («Оренбург»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 
 Оnedivision.ru — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ
 Goleada.ru — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ и регионы 

2018/2019
Футбол в России в сезоне 2017/2018